Дискретное преобразование Фурье, 
 Теория функционала плотности, 
 Тестопригодное проектирование,